HMBC ist eine Abkürzung für

 heteronuclear multiple bond correlation, siehe zweidimensionale Kernspinresonanzspektroskopie
 Holstuonarmusigbigbandclub, eine österreichische Band

Abkürzung